Супер Б лига Србије је друга женска рукометна лига у Србији. Лигом управља Рукометни савез Србије. Супер Б лига Србије је формирана 2015. након расформирања бивше Мини ПРЛЖ.

Клубови у сезони 2019/20. 
У сезони 2018/19. ће учествовати следећих 12 екипа:

Укупна табела лиге 2015-2019

Прваци Супер Б лига Србије 

Рукометна такмичења у Србији
Рукометне лиге